Май-Бритт Нильссон (, род. , Стокгольм, Швеция – , Канны, Франция) — шведская актриса театра и кино.

Биография 

Май-Бритт Нильссон родилась в Стокгольме. Обучалась актёрскому мастерству в школе драматического мастерства при Королевском драматическом театре. В 1950-е снялась в трёх фильмах Ингмара Бергмана: «К радости» (1950), «Летняя интерлюдия» (1951) и «Женщины ждут» (1952).

Работала в Королевском драматическом театре, позже перешла в , где проработала с мужем, режиссёром  более тридцати лет. В 1985 году оставила актёрскую профессию и переехала во Францию.

Май-Бритт Нильссон умерла в Каннах после продолжительной болезни в возрасте 82 лет.

Избранная фильмография

Ссылки

Примечания